Zaïde peut désigner :
 Zaïde, reine de Grenade, ballet héroïque de Joseph Nicolas Pancrace Royer, composé en 1739 ;
 Zaide, un singspiel en langue allemande de Wolfgang Amadeus Mozart, composé en 1780 ;
 Zaïde, un roman de Madame de La Fayette, paru en deux volumes, publié en 1669 pour le premier tome, puis en 1671 pour le deuxième tome ;
 Zaïde, un boléro pour chant et piano ou orchestre, composé en 1845 par Hector Berlioz sur un texte de Roger de Beauvoir.

 Le quatuor Zaïde, un quatuor à cordes français.